Щу́сев — фамилия.

Фамилия 
 Щусев, Алексей Викторович (1873—1949) — русский и советский архитектор, действительный член Императорской Академии художеств (1908), академик архитектуры (1910), академик АН СССР (1943). Брат Петра и Павла.
 Щусев, Павел Викторович (1880—1957) — русский и советский архитектор, член-корреспондент академии архитектуры СССР, доктор технических наук. Брат Петра и Алексея.
 Щусев, Пётр Викторович (1871—1934) — русский военный врач, путешественник. Брат Алексея и Павла.